Koszovó hegyeinek listája a 2008-ban részben elismert államiságát elnyert,  ország 2000 méteres tengerszint feletti magasságot meghaladó hegycsúcsait sorolja fel. Koszovó átlagos tengerszint feletti magassága 800 méter, ebben az adatban azonban rendkívül dinamikus térszínformák összegződnek. A hegyvidéki területek az ország területének 63,5%-át teszik ki, ezek a jellemzően a peremvidékeken húzódó vonulatok ölelik körbe a Dukagjini- és a Koszovói-síkságot: nyugaton az Albán-Alpok részét képező Bjeshkët e Nemuna, délnyugaton és délen a Pashtrik, a Koritnik és a Šar-hegység, délkeleten a Skopska Crna Gora, keleten a Goljak-hegység, északon pedig a Kopaonik. A Dukagjini- és a Koszovói-síkságot a Drenica-hegység vonulata választja el egymástól.

A nyugati és déli részen található hegységek kimondottan alpesi jellegű, sziklás hegyek, a többiek erdősek vagy hegyi legelők borítják.

Jegyzetek

Fordítás